Винс — сокращение от имени Винсент или Викентий — происходит от .

 Винс, Георгий Петрович (1928—1998) — религиозный деятель евангельско-баптистского движения в СССР, узник совести.
 Винс, Лидия Михайловна (1907—1985) — христианская правозащитница, председатель Совета родственников узников евангельских христиан-баптистов.
 Винс Нил (род. 1961) — американский музыкант.
 
 Винс, Пруитт Тейлор (род. 1960) — американский актёр.
 Винс, Яков Яковлевич (ум. 1944) — баптистский религиозный деятель, миссионер, председатель Дальневосточного Союза баптистов.